Sekar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sekar (administrativ by i Indonesien, lat -8,13, long 110,97), Jawa Timur, 
 Desa Sekar (administrativ by i Indonesien, lat -7,43, long 111,75), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar